S70 steht für:
 Volvo S70, PKW-Limousine von Volvo
 Simson S 70, Motorrad der Firma Simson
 BMW S70, Motorvariante des BMW M70, siehe BMW M70 #Ableger
 Siemens S70, Straßenbahn-Fahrzeugfamilie der Firma Siemens Mobility für die USA, siehe Siemens Avanto #Vereinigte Staaten
 Canon Powershot S70, japanische Kamera, siehe Canon Powershot S

S-70 steht für:
 Sikorsky S-70 Black Hawk, US-amerikanischer Hubschrauber, siehe Sikorsky UH-60 #S-70 Black Hawk
 Sikorsky S-70 Yanshuf, US-amerikanischer Hubschrauber, siehe Sikorsky UH-60 #S-70 Yanshuf
 Suchoi S-70 Okhotnik-B, russischer Technologiedemonstrator für ein unbemanntes Tarnkappen-Kampfflugzeug